Rohan Bopanna e Divij Sharan erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Bopanna ha fatto coppia con Arjun Kadhe. Sharan ha invece fatto coppia con Artem Sitak, perdendo al primo turno contro Matthew Ebden e Leander Paes.
In finale André Göransson e Christopher Rungkat hanno sconfitto Jonathan Erlich e Andrei Vasilevski con il punteggio di 6–2, 3–6, [10–8].

Teste di serie 

  Robin Haase /  Robert Lindstedt (quarti di finale) 
  Divij Sharan /  Artem Sitak (primo turno)

  Jonathan Erlich /  Andrei Vasilevski
  Hsieh Cheng-peng /  Denys Molčanov (primo turno)

Wildcard 

  Rohan Bopanna /  Arjun Kadhe (primo turno)

  Matthew Ebden /  Leander Paes (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Maharashtra Open 2020